Gromada Stara Wieś steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Stara Wieś (Powiat Brzozowski) 
 Gromada Stara Wieś (Powiat Bychawski)
 Gromada Stara Wieś (Powiat Hrubieszowski) 
 Gromada Stara Wieś (Powiat Kozienicki) 
 Gromada Stara Wieś (Powiat Limanowski) 
 Gromada Stara Wieś (Powiat Oświęcimski)
 Gromada Stara Wieś (Powiat Pruszkowski) 
 Gromada Stara Wieś (Powiat Rawski)